Анапский проезд:

 Анапский проезд — проезд в Армавире Краснодарского края
 Анапский проезд — проезд в Краснодаре

См. также 

 Анапская улица
 Анапское шоссе
 Анапский переулок
 Анапский